Вулиця Йосифа Сліпого — вулиця у Борщеві.
 Вулиця Йосифа Сліпого — вулиця у Дрогобичі.
 Вулиця Йосифа Сліпого — вулиця у Жовкві.
 Вулиця Йосифа Сліпого — вулиця у Заліщиках.
 Вулиця Йосифа Сліпого — вулиця у Калуші.
 Вулиця Йосифа Сліпого — вулиця у Львові.
 Вулиця Йосифа Сліпого — вулиця у Радехові.
 Вулиця Йосифа Сліпого — вулиця у Снігурівці.
 Вулиця Йосифа Сліпого — вулиця у Стрию.
 Вулиця Йосифа Сліпого — вулиця у Червонограді.

Вулиці, названі на честь людей